Дерамадеро дел Сауз има више значења:

 Дерамадеро дел Сауз (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дерамадеро дел Сауз (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику